Алекса́ндр Миха́йлович Сапры́кин (28 июля 1946,  — 4 мая 2021, , Россия) — советский волейболист, советский и российский волейбольный тренер, игрок сборной СССР (1971—1974). Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972, чемпион Европы 1971, Нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1990), заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Биография 
Выступал за команды: до 1965 — СКА (Ленинград), 1965—1979 — «Спартак»/«Автомобилист» (Ленинград). Четырёхкратный серебряный (1976—1979) и четырёхкратный бронзовый (1972—1975) призёр чемпионатов СССР.

В составе студенческой сборной СССР стал победителем Всемирной Универсиады 1973.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступал в 1971—1974 годах. В её составе: бронзовый призёр Олимпийских игр 1972, серебряный призёр чемпионата мира 1974, чемпион Европы 1971.

Окончил Институт физической культуры имени Лесгафта.

С 1979 года Александр Сапрыкин — на тренерской и организационной работе. Занимал должности государственного тренера сборной СССР по Ленинграду, директора спортивной школы Калининского района Ленинграда, председателя федерации волейбола Санкт-Петербурга. Работал главным тренером женской волейбольной команды ТТУ и мужской команды «Динамо» (Ленинградская область).

Являлся членом Президиума Всероссийской федерации волейбола, президентом Северо-Западной волейбольной ассоциации, заместителем директора волейбольного клуба «Зенит» по пляжному волейболу.

Источник 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Примечания

Ссылки 
 Александр Сапрыкин на волейбольном сайте Санкт-Петербурга

Персоналии по алфавиту
Волейболисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Волейбольные тренеры СССР
Волейбольные тренеры России
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ВК «Автомобилист»
Выпускники Университета имени Лесгафта